La rubicline è un minerale appartenente al gruppo del feldspato.

Etimologia  
Il nome si riferisce sia alla composizione chimica che alla struttura: è infatti un minerale di rubidio (rubi-) ed ha struttura analoga al microclino (cline).

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Tettosilicati